Amarante puede hacer referencia a:

 Amarante (Piauí), municipio del estado de Piauí, Brasil;
 Amarante (Portugal), ciudad y municipio del distrito de Oporto, Portugal;
 Amarante do Maranhão, municipio del estado de Maranhão, Brasil;
 Amarante FC, equipo de fútbol de Portugal.